Parachionomyces är ett släkte av svampar. Parachionomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Parachionomyces